Ranheim Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 1901. Sua sede fica em Trondheim.. O clube,atualmente joga a Eliteserien, primeira divisão do campeonato norueguês de futebol. O estádio do clube se chama EXTRA arena por motivos de patrocínio.

Elenco Atual
''Atualizado em Agosto de 2014

Clubes de futebol fundados em 1901
Clubes de futebol da Noruega